JUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juba (Sudan del Sud)